Pikku-Metso kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pikku-Metso (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Pikku-Metso (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar